Giorgio IV del Regno Unito – sovrano del Regno Unito dal 1820 al 1830
Giorgio IV di Georgia – sovrano della Georgia dal 1213 al 1220
Giorgio IV Gurieli – sovrano del Regno d'Imerezia dal 1716 al 1720